Plaats in Indonesië
 Ambulu (Ambulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Ambulu (Sumberasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Ambulu (Wringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Ambulu (Losari), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java